Пад Византије у XIII веку представља распад који је уследио после крсташког заузећа Цариграда 1204. године.
Пад Византије у XV веку обухвата османско уништење остатака Византије у периоду од 1453. до 1461. године.